Luci Escriboni Libó (tribú), tribú de la plebs el 216 aC
 Luci Escriboni Libó (pretor), pretor el 204 aC 
 Luci Escriboni Libó (cònsol 192 aC), cònsol el 192 aC 
 Luci Escriboni Libó (tribú i historiador), tribú de la plebs el 149 aC, i historiador
 Luci Escriboni Libó (sogre de Sext Pompeu), tribú de la plebs el 56 aC i cònsol el 34 aC 
 Luci Escriboni Libó (cònsol any 16), cònsol l'any 16